

Patronyme 

 Gilbert Alexandre Carrelet (1789-1874), général français.

Toponyme 

 Croix du Carrelet, un sommet du parc national des Écrins dans les Alpes Françaises ;
 Refuge du Plan du Carrelet, refuge situé à proximité de la Croix du Carrelet ;
 Remontée mécanique du domaine skiable de La Norma.

Autres 
 Carrelet du menuisier, pièce de bois en sculpture ;
 Pleuronectes platessa, espèce de poissons plats ;
 Musaraigne carrelet (Sorex araneus), musaraigne la plus répandue en France ;
 Carrelet (pêche), filet de pêche horizontal carré utilisé pour une pêche traditionnelle sur berge, à partir d'un bateau ou d'une cabane construite sur pilotis accessible par un ponton ;
 Pêche au carrelet, forme de pêche.